

Musique 
 Dark Ages est un album du groupe de heavy metal brésilien Soulfly.
 Dark Age est un groupe allemand de death metal mélodique.
 Dark Ages est un groupe ukrainien de dark ambient.
 Dark Ages est un groupe belge de heavy metal.

Cinéma et télévision 
 Dark Ages, une série télévisée britannique (1999-)

Jeux vidéo 
 Dark Ages est un jeu de plates-formes produit par Apogee Software en 1991.
 Dark Ages est un MMORPG produit par KRU Interactive en 1999.

Divers 
 Dans les comics américains, le Dark Age of Comic Books est la période allant de 1986 au tout début des années 2000.

Voir aussi